|-
| 150501 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150502 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150503 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150504 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150505 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150506 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150507 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150508 - ||  || 21 august 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150509 - ||  || 27 august 2000 ||  || 
|-
| 150510 - ||  || 28 august 2000 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 150511 - ||  || 29 august 2000 || La Silla || 
|-
| 150512 - ||  || 21 august 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150513 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150514 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150515 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150516 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150517 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150518 - ||  || 2 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150519 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150520 - ||  || 3 septembrie 2000 || Apache Point || SDSS
|-
| 150521 - ||  || 18 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150522 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150523 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150524 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150525 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150526 - ||  || 22 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150527 - ||  || 22 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150528 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150529 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150530 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150531 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150532 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150533 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150534 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150535 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150536 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150537 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150538 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150539 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150540 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150541 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150542 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150543 - ||  || 20 septembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 150544 - ||  || 25 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150545 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150546 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150547 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150548 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150549 - ||  || 19 septembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 150550 - ||  || 20 septembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150551 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150552 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150553 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150554 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150555 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150556 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150557 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150558 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150559 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150560 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150561 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150562 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150563 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150564 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150565 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150566 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150567 - ||  || 26 septembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 150568 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150569 - ||  || 30 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150570 - ||  || 30 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150571 - ||  || 21 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150572 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150573 - ||  || 6 octombrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150574 - ||  || 6 octombrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150575 - ||  || 1 octombrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150576 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150577 - ||  || 26 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150578 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150579 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150580 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150581 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150582 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150583 - ||  || 31 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150584 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150585 - ||  || 22 noiembrie 2000 ||  || 
|-
| 150586 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150587 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150588 - ||  || 25 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150589 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150590 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150591 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150592 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150593 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150594 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150595 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150596 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150597 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150598 - ||  || 22 noiembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 150599 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150600 - ||  || 26 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-